Sexan kan syfta på:

Sexan – skolårsklassen, se skolår 6
Sexan –  en svensk TV-kanal, se TV6
Sexan, Vanda stad – en del av stadsdelen Fastböle i Vanda stad, Södra Finlands län. 
Sexan (fotbollsserie) – den finländska fotbollsserien
Sexan, Ljusnan – biflöde till Ljusnan